Звездоплаватели — научно-фантастическая трилогия Георгия Мартынова
 Звездоплаватели — научно-фантастический роман Жозефа Рони-старшего